Фа́рлоу () — английская фамилия. Известные носители:

 Фарлоу, Уильям Джилсон (1844—1919) — американский миколог, ботаник и альголог.
 Крис Фарлоу  (наст. имя — Джон Генри Дейтон; род. 1940) — британский поп-музыкант, певец.